GEJ est un sigle qui peut désigner :
 Germana Esperanto-Junularo (en français, Jeunesse espérantophone allemande)

gej est un code qui peut désigner :
 gen, une des langues gbe, sous-groupe des langues nigéro-congolaises.

Code